«Ох уж эти детки!» () — компьютерный анимационный ремейк одноимённого мультсериала 1991 года, созданный Арлин Класки, Габором Чупо, и Полом Джермейном.

Описание 
Перезапуск одного из самых успешных сериалов девяностых на Nickelodeon. За время своего существования оригинальные девять сезонов «Ох уж эти детки!» удостоились двух десятков наград, включая четыре премии Эмми и собственную звезду на Голливудской «Аллее Славы». Paramount+ возвращает сорванцов на экраны. Все обновлённые герои получили современное 3D-воплощение, но коллизии остались прежними — такими же смешными и ироничными преломлениями взрослых проблем в глазах тех, кому от года до трёх. Вы легко узнаете непоседливых малышей Томми и Чаки, Фила и Лил, Сьюзи и Анжелики, в новой объёмной версии, а вот взрослые заметно изменились, ведь с начала шоу прошло уже 30 лет! Теперь они пользуются приложениями для знакомств, интересуются йогой и модными советами по организации пространства. Но главное, что всё это даёт массу возможностей для новых сюжетов и недетских детских приключений.

Производство 
В сентябре 2015 года впервые зашла речь о перезапуске мультсериала. В июле 2016 года Nickelodeon начали переговоры о возможности создания перезапуска. В феврале 2021 года было анонсировано что премьера перезапуска в США состоится летом 2021 года. Премьера состоялась 27 мая 2021 года в США на Paramount+, и на день раньше в Канаде тоже на Paramount+.

Сюжет 
Томми Пиклз — храбрый любитель приключений, которому не так давно исполнился один год. Его лучший друг — неуверенный в себе двухлетний мальчик по имени Чаки, который носит очки и всего боится. Вместе с Томми и Чаки играют двойняшки Фил и Лил — эксцентричные брат с сестрой, которые регулярно ссорятся, любят копать и пробовать на вкус несъедобные объекты. Ребята периодически ссорятся со старшей двоюродной сестрой Томми Анжеликой — эта избалованная и эгоистичная трёхлетняя девочка часто рушит планы малышей. Диди и Стю Пиклз — мама и папа Томми, которые помимо родительства также успевают заниматься и интересоваться другими вещами. Пиклзы и другие взрослые часто оставляют детей одних, что позволяет детям самим исследовать мир вокруг — насколько это позволяют манеж и ходунки.

Эпизоды

Первый сезон (2021—2022)

Трансляция

В мире 

В России транслируется в онлайн-кинотеатре Okko.

Примечания 

Мультсериалы США